Коспаш — топоним

 Коспаш — река в Пермском крае
 Коспаш — бывший город на Урале, существовавший в 1949—1957 годах